17e Legerkorps (Wehrmacht) - Duitse legereenheid
 17e Legerkorps (Keizerlijk Russisch Leger) - Russische legereenheid